Martin Honecker ist der Name folgender Personen:

*Martin Honecker (Philosoph) (1888–1941), deutscher Philosoph
Martin Honecker (Theologe) (1934–2021), deutscher evangelischer Theologe und Sozialethiker